Парламентарните избори в Гърция (2019) са проведени на 7 юли 2019 г. Те са предизвикани от дотогавашния премиер Алексис Ципрас няколко месеца предсрочно, след като губи европейските избори от 26 май 2019 г.

Парламентарните изборите са спечелени от Нова демокрация, в резултат на което тя съставя правителство начело с нейния лидер Кирякос Мицотакис.

Резултати 

2019
Избори през 2019 година